Сезон 2012/2013 — 21-й сезон для московского «Локомотива» в высшем дивизионе чемпионата России. По итогам сезона «Локомотив» занял 9-е место в турнирной таблице, что стало худшим результатом клуба в российских чемпионатах.

Предсезонная подготовка 
Перед началом сезона был отправлен в отставку тренер Жозе Коусейру, приведший «Локомотив» в сезоне 2011/12 к седьмому месту в чемпионате. Его на посту главного тренера сменил Славен Билич, ранее возглавлявший сборную Хорватии.

Полный бюджет «Локомотива» на сезон 2012/2013 не был официально озвучен, сообщалось лишь о размере трансферного бюджета — 20-25 миллионов долларов.

Задачи на сезон также не были официально объявлены. В конце сезона футболисты заявляли, что задача была «попасть в десятку» и она выполнена, однако в дальнейшем руководство клуба признало выступление команды неудовлетворительным.

В межсезонное трансферное окно в команду пришли два хорватских футболиста — знакомый главному тренеру по сборной Хорватии защитник Ведран Чорлука и вратарь Дарио Крешич, также состав команды пополнил сенегальский форвард Даме Ндойе, из «Динамо» был возвращён полузащитник Александр Самедов, в аренду был взят левый край Рето Циглер.

Покинули команду молдавский опорник Станислав Иванов, полузащитник Владислав Игнатьев, в аренду были отданы Ренат Янбаев, Сенияд Ибричич, Мануэл да Кошта, Антон Амельченко, а также ряд молодых игроков. Часть этих трансферов была проведена не в межсезонье, а в ходе первых туров сезона.

Само межсезонье из-за перехода на систему «осень-весна» впервые в российской истории пришлось на лето и длилось всего 2 месяца. За это время «Локомотив» сыграл лишь 5 контрольных матчей, в том числе спарринг со своим дублем и 4 матча на сборах в Словении и Австрии.

Ход сезона 
В рамках первого тура РФПЛ сезона 2012—2013 «железнодорожники» обыграли на выезде дебютанта Премьер-Лиги «Мордовию» из Саранска со счетом 3:2. В этом матче дебютировали за «Локомотив» молодой вратарь Мирослав Лобанцев, заменивший травмированного Гильерме, а также хорватский защитник Ведран Чорлука, отметившийся победный голом.

По итогам осенней части чемпионата «Локомотив» шёл на восьмом месте, в 19 матчах одержал 9 побед, 4 раза сыграл вничью и 6 матчей проиграл. Неудачно «красно-зелёные» выступили в Кубке России, ограничившись выходом в 1/8 финала. На этой стадии «Локомотив» проиграл выездной матч грозненскому «Тереку» в дополнительное время (1:3, за «железнодорожников» забил Фелипе Кайседо).

Во время зимнего перерыва в команду перешёл узбекский полузащитник Виталий Денисов из украинского «Днепра», из аренды в «Зенит» вернулся защитник Янбаев. Покинули команду защитник Андрей Ещенко, вратарь Александр Фильцов, нападающий Дмитрий Сычёв, вернулся в свой клуб арендованный Рето Циглер.

В ходе всего сезона активной критике со стороны болельщиков и некоторых журналистов подвергалась президент клуба Ольга Смородская, доставалось и тренеру Славену Биличу. По некоторым данным, между Смородской и Биличем также произошёл конфликт, и фактически хорватский тренер потерял интерес к руководству команды. Ни одна сторона не пошла на разрыв контракта, так как контракт предусматривал большую неустойку.

Вторую половину сезона «Локомотив» провёл заметно хуже, чем первую, и по итогам сезона опустился на девятое место.

Итоги сезона 
По результатам сезона «Локомотив» занял 9-е место в таблице, что стало худшим результатом клуба в чемпионатах России. До этого худшим было седьмое место в сезонах 2007, 2008 и 2011/2012.

Лучшим бомбардиром команды стал сенегальский форвард Даме Н’Дойе, забивший 10 голов.

Среди ярко проявивших себя игроков специалисты отмечали основную тройку полузащитников Александр Самедов — Ян Тигорев — Ведран Чорлука, а также 17-летнего дебютанта Алексея Миранчука.

Второй сезон подряд «Локомотив» остаётся одним из самых прибыльных клубов Премьер-лиги. Чистая прибыль клуба в 2012 финансовом году составила 695,1 млн рублей, а общая выручка — 4,7 млрд рублей. По показателю выручки «Локомотив» стал вторым в лиге после «Зенита», однако «Зенит» в отличие от «Локомотива» оказался по итогам года в убытке.

Трансферы

Пришли

Ушли 

* В аренду.
** Из аренды.

Чемпионат России

Турнирная таблица

Состав

Основной состав

Первой команды

Стартовый состав

Молодёжный состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Результаты по турам

Матчи

Товарищеские матчи

Чемпионат России

Кубок России

Статистика состава

Бомбардиры

Ассистенты

Примечания

Ссылки 
Сезон 2012/2013 на официальном сайте

2012/2013
Локомотив Москва
Локомотив